Костогризівська сільська рада — Херсонська область, Каховський район
 Костогризівська сільська рада — Херсонська область, Олешківський район